Черкашина Лариса Євгенівна (1905—1962) — українська радянська письменниця.
 Черкашина Любов Вікторівна (1987) — білоруська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Черкашина-Губаренко Марина Романівна (1938) — український музикознавець, музичний критик, педагог, лібретист.

Див. також 
 Черкашин

прізвища
Жіночі форми прізвищ